Nona (glazba)
 Nona (županija)
 baka